Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 70-es, továbbá 70A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 70-es busz (Budapest)megszűnt

 70-es busz (Kaposvár)

 70-es busz (Keszthely)
 70A busz (Keszthely)megszűnt

 70-es busz (Salgótarján)megszűnt

 70-es busz (Szeged)

 70-es busz (Tatabánya)